Robie este un roman de William Somerset Maugham publicat în anul 1915.

Romanul stă la baza următoarelor adaptări:
 Of Human Bondage (film din 1934), regia John Cromwell, cu Leslie Howard și Bette Davis
 Of Human Bondage (film din 1946), regia Edmund Goulding, cu Paul Henreid și Eleanor Parker
 ''Robii (film din 1964), regia Ken Hughes și Henry Hathaway, cu Kim Novak și Laurence Harvey